Greiner steht für:
 Greiner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Greiner (Glasbläser), deutsche Glasbläserfamilie
 Greiner (Gemeinde Olbendorf), Ortsteil von Olbendorf, Bezirk Güssing, Burgenland
 Greiner Holding, deutsch-österreichischer Kunststoffhersteller
 Greiner Bio-One, österreichisch-deutsches Medizintechnik-Unternehmen
 Hofbuchdruckerei Greiner & Pfeiffer, deutsche Buchdruckerei
 Verlag Bernhard Albert Greiner (BAG-Verlag), archäologischer Fachbuchverlag
 Greiner & Guth, deutsche Werkstätte für Grabmalkunst

Siehe auch:
 Großer Greiner, Berge Großer Greiner und Kleiner Greiner
 Grainer
 Kreiner
 Krainer